Kisei (棋聖) es una competición de go. Significa Sabio de go en japonés, era un apelativo honorario dado a unos pocos jugadores durante siglos. El elemento ki puede también aplicarse al shogi.

Trasfondo
Kisei es una competición de go organizada por la Nihon Ki-In japonesa. La competición empezó en 1976 por el periódico Yomiuri Shimbun y es actualmente la competición profesional japonesa mejor pagada. ¥42.000.000 es la recompensa del ganador. La única competición en dar más dinero al ganador es la Copa ING, una competición internacional que tiene lugar cada cuatro años. La palabra Kisei es "Santo del Go" en japonés. Antes de que este torneo comenzara los únicos jugadores que tuvieron el título de Kisei fueron Dosaku, Honinbo Shusaku y Jōwa.

El torneo es igual que los dos mayores torneos de go en Japón, el Meijin y el Honinbo. El poseedor del título es desafiado por el ganador de la liga. Los jugadores pueden alcanzar la liga a través de varios torneos preliminares. Una vez hay un retador, el ganador es quien sea el mejor en una serie de siete partidas. Las partidas son jugadas en dos días y cada jugador tiene ocho horas de tiempo. 

Hay más premios aparte del dinero en este torneo. Igual que en otros de los grandes torneos en Japón, si un jugador se clasifica para la liga S del Kisei automáticamente sube a 7 dan, si un jugador gana la liga es promocionado a 8 dan y si finalmente el jugador gana el título se promociona a 9 dan, el nivel más alto.

Anteriores ganadores

Kisei honorarios
 Fujisawa Shuko ganó el título seis veces consecutivas  desde 1976 a 1982.
 Kobayashi Koichi ganó el título ocho veces consecutivas desde 1986 a 1993.
 Yuta Iyama ha ganado el título nueve veces consecutivas desde 2013 hasta 2021.

Enlaces externos
 Página oficial Kisei del Yomiuri Shinbun (en japonés)
 The Kisei Tournament (en inglés)

Torneos de go